Torna steht für:

Ortsteile:
 Torna (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Torna (Elsteraue), Ortsteil der Ortschaft Göbitz in der Gemeinde Elsteraue, Sachsen-Anhalt
 Torna (Sandersdorf-Brehna), Ortsteil von Sandersdorf-Brehna, Sachsen-Anhalt

Weiteres:
 Komitat Torna, historische Verwaltungseinheit des Königreichs Ungarn
 Torna (Fluss), Bach in West-Ungarn
 Torna, ungarischer Name der slowakischen Gemeinde Turňa nad Bodvou
 Torna Hällestad, Ort in der Provinz Skåne län, Schweden

Siehe auch:
 Dorna
 Tornau